Wahlkreis 62 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 62
 Landtagswahlkreis 62